Originários da Indonésia, independentemente de etnia
 Indonésios nativos, etnia original do país